Tomas Holmström (ur. 23 stycznia 1973 w Piteå) – szwedzki hokeista. Reprezentant Szwecji.

Kariera klubowa 

Wychowanek klubu Piteå HC. 22 stycznia 2013, w przeddzień swoich 40. urodzin, zakończył karierę zawodniczą.

Kariera reprezentacyjna 
W reprezentacji Szwecji rozegrał 22 spotkania, zdobył 6 bramek i 5 asyst. Występował na mistrzostwach świata w 1996, pucharze świata w 2004 oraz na igrzyskach olimpijskich w 2002 i 2006.

Statystyki

Sezon zasadniczy i play-off

Międzynarodowe

Sukcesy 
 Reprezentacyjne
 Złoty medal Igrzysk Olimpijskich: 2006

 Klubowe
 Złoty medal Mistrzostw Szwecji: 1996
 Puchar Stanleya: 1997, 1998, 2002, 2008

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Tomas Holmström – profil na stronie NHL

Hokeiści Piteå HC
Hokeiści Luleå HF
Hokeiści Detroit Red Wings
Hokeiści Adirondack Red Wings
Ludzie urodzeni w Piteå
Szwedzcy hokeiści
Szwedzcy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Zdobywcy Pucharu Stanleya
Urodzeni w 1973